The Man, The Myth, The Legacy é o segundo álbum de estúdio do rapper Lord Infamous lançado em 23 de outubro de 2007.

Listas de música
Intro
Where Iz Da Love
These Hoes
You Don't Want None
Frosty
Money
Pussy Stank
Parking Lot	
The Roll Song
Jump
Pimpin'
B.O.C.
Yeah I'm Wit It
Bank	
Ism
Club House Click
Til Death	

Álbuns de 2007
Álbuns de horrorcore
Álbuns de gangsta rap
Álbuns em língua inglesa
Álbuns de Lord Infamous